American Beauty: Music from the Original Motion Picture Soundtrack — альбом с записью саундтрека из фильма «Красота по-американски».

Описание 
Продюсерами альбома выступили , Сэм Мендес и Майкл Остин.

В 2000 году альбом первым получил Грэмми в номинации «».

Список записей

Примечания

Литература 
 
 
 

Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»